У таблицях наведені дані про кількість завойованих медалей тією чи іншою країною на чемпіонатах світу з біатлону, починаючи з першого Чемпіонату світу 1958 року і закінчуючи останнім Чемпіонатом світу 2010 року. Дані включають також кількість завойованих медалей у всіх дисциплінах чемпіонатів світу: індивідуальній гонці, спринтерській гонці, гонці переслідування, гонці із загального старту, естафеті, змішаній естафеті і командній гонці, яка проводилася в рамках чемпіонатів світу в період з 1989 по 1998 роки.

Загальний

Чоловіки

Жінки

Див. також 
 Біатлон
 Медальний залік з біатлону на зимових Олімпійських іграх

Посилання 
 Результати біатлонних змагань на офіційному сайті Міжнародного союзу біатлоністів 

Біатлон